Глеофило Сабрино Рюдевалд Хасселбайнк Влейтер (; родился 17 сентября 1999) — суринамский футболист, нападающий израильского клуба «Бейтар» (Иерусалим) и национальной сборной Суринама.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в суринамском клубе «Робингуд».

В январе 2018 года заключил контракт с израильским клубом «Хапоэль» (Кирьят-Шмона).

В июле 2018 года перешёл в грузинский клуб «Торпедо» (Кутаиси). 30 ноября 2018 года дебютировал за «Торпедо» в матче Лиги Эровнули против «Сабуртало». 8 декабря забил свой первый гол за клуб в матче против «Колхети-1913».

В августе 2019 года перешёл в кипрский клуб «Арис» (Лимасол), подписав двухлетний контракт. 4 октября 2019 года дебютировал за «Арис» в матче второго дивизиона чемпионата Кипра против «Алки Ороклини».

Карьера в сборной 
Влейтер выступал за сборные Суринама до 15 и до 16 лет.

30 апреля 2015 года 15-летний Влейтер дебютировал в составе первой сборной Суринама в товарищеском матче против Гайаны.

В ноябре 2018 года в составе сборной Суринама до 20 лет сыграл на молодёжном чемпионате КОНКАКАФ.

В 2019 году принял участие в первом розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ, забив 10 мячей в 6 матчах турнира, включая «покер» в ворота сборной Никарагуа 9 сентября.

Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Caribbean Football Database

Футболисты Суринама
Игроки сборной Суринама по футболу
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Арис» Лимасол
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим